Maicon è uno pseudonimo brasiliano. Può essere riferito a:
Maicon Douglas Sisenando, calciatore brasiliano nato nel 1981
Maicon dos Santos Correia, calciatore brasiliano nato nel 1984
Maicon Thiago Pereira de Souza, calciatore brasiliano nato nel 1985
Maicon Pereira de Oliveira, calciatore brasiliano nato nel 1988 e morto nel 2014
Maicon Pereira Roque, calciatore brasiliano nato nel 1988
Maicon Marques Bitencourt, calciatore brasiliano nato nel 1990